Есе може да се односи на:

 Есе (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Есе (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Есе (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Есе“